

Sigle 
 Parco Tecnologico Padano – centro di ricerca
 Permeability Transition Pore – proteina mitocondriale coinvolta nel danno da riperfusione
 Picture Transfer Protocol
 Posto Telefonico Pubblico
 Precision Time Protocol – protocollo per la sincronizzazione di dispositivi industriali

Codici 
 PTP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Pointe-à-Pitre, Guadalupa
 PTP – codice ISO 4217 della pataca del Timor portoghese
 ptp – codice ISO 639-3 della lingua patep